Die Abkürzung SKE steht für
 Steinkohleeinheit, eine Maßeinheit für den Vergleich des Energiegehaltes
 Schiedskommission im Eisenbahnverkehr in der Schweiz
 Schleswig-Klosterkruger Eisenbahn
 SILC Key Exchange protocol, SILC-Schlüsselaustauschprotokoll, siehe SILC
 Skalenendwert

SKE